Георге Дожа има више значења:

 Георге Дожа (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Георге Дожа (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији
 Општина Георге Дожа (Јаломица), општина у округу Јаломица у Румунији
 Општина Георге Дожа (Муреш), општина у округу Муреш у Румунији